La Première Étoile peut désigner :

 La Première Étoile, album de Mireille Mathieu (1969) ;
 La Première Étoile, première chanson de cet album ;
 La Première Étoile, film français de Lucien Jean-Baptiste (2008).